Schneider se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Gottlob Schneider
 Albert Schneider
 Bert Schneider
 Camillo Karl Schneider
 Christopher J. Schneider
 Daniela Schneider
 Gotthard Schneider
 Hans Schneider
 Harald Schneider
 Jörg W. Schneider
 Victoria Schneider
 Wolfgang Schneider